John Anderson puede referirse:

a John Anderson, un político inglés;
a John Anderson, un zoólogo escocés;
a John Anderson, un filósofo australiano;
a John Anderson, un futbolista norirlandés;
a John Anderson, un jugador de fútbol americano estadounidense;
a John Anderson (inventor), un ingeniero irlandés;
a John Anderson, un crítico de cine.